William Morgan peut désigner :
 William Morgan (1545-1604), le premier traducteur de la Bible en gallois ;
 William Morgan (1750-1833), un statisticien et médecin britannique ;
 William Morgan (1775-1826), un homme politique américain anti-maçonnique ;
 William Morgan (c. 1829–1883), un premier ministre d'Australie-Méridionale de 1878 à 1881 ;
 William Frend De Morgan (1839-1917), un créateur de verrerie et de poterie ;
 William G. Morgan (1870-1942), inventeur et pédagogue américain, concepteur du volley-ball ;
 William Morgan (1899-1964), un réalisateur américain ;
 William Wilson Morgan (1906-1994), un astronome américain ;
 William Alexander Morgan (1928 - 1961), un américain qui combattit lors de la révolution cubaine ;
 William Jason Morgan (1935-), un géologue britannique ;
 William Morgan (1935-), un joueur de rugby à XV international anglais ;
 Willie Morgan (1944-), un footballeur international écossais.